Jarzew ist der Familienname folgender Personen: 

 Anatoli Dmitrijewitsch Jarzew (* 1993), russischer Badmintonspieler
 Denis Nikolajewitsch Jarzew (* 1990), russischer Judoka
 Georgi Alexandrowitsch Jarzew (1948–2022), sowjetischer bzw. russischer Fußballspieler und -trainer